

Druga savezna liga - Zapad 

 Iskra (Bugojno) ispala je iz Prve saveze lige i postala član Druge savezne lige - Zapad.

Druga savezna liga - Istok 

 Radnički (Niš) ispao je iz Prve savezne lige i postao član Druge savezne lige - Istok.
 Galenika (Zemun) od siječnja 1985. nosi ime FK Zemun.

Unutrašnje poveznice 
 Prva savezna liga 1984./85. 
 Treći stupanj prvenstva Jugoslavije 1984./85.

Vanjske poveznice

Izvori 
 
  

1984-85
 2